Esistono più comuni francesi con questo nome

 Saint-Didier – Côte-d'Or
 Saint-Didier – Ille-et-Vilaine
 Saint-Didier – Giura
 Saint-Didier – Nièvre
 Saint-Didier – Vaucluse